Stati Uniti d'America
Haynesville – città della Parrocchia di Claiborne, Louisiana
Haynesville – città della Contea di Aroostook, Maine